Клоди́на де Бросс (; 1450, Бретань — 1513, Ницца) — герцогиня Савойи. Дочь Жана II де Бросса и Николь де Шатильон-Блуа.

Биография 
Клодина де Бросс родилась в 1450 году, в герцогстве Бретонском и являлась дочерью французского дворянина Жана II де Бросса и его супруги Николь де Шатильон-Блуа, происходившей из династии Бретонских герцогов. Так теоретически Клодина имела со стороны матери претензии на бретонский престол.

В 1485 году она вышла замуж за Филиппа II, герцога Савойи. У них было шестеро детей:
 Карл III, герцог Савойи (1486—1553)
 Людовик (1488—1502)
 Филипп Савойский, первый герцог Немурский (1490—1533)
 Ассолона (род. и ум. 1494)
 Джованни Амадео (род. и ум. 1495)
 Филиберта (1498—1524), вышла замуж за Джулиано II Медичи, будущего герцога Немурского (1479—1516)

После смерти мужа, получив некоторые земли, покинула двор. В 1513 вдовствующая герцогиня Савойи умерла в Ницце и была похоронена в Шато-Шамбери.

Примечания

Литература 
 Joseph Brossard, Histoire politique et religieuse du pays de Gex et lieux circonvoisins, Milliet-Bottier, 1831, 614 pages; pages 582 et 583.

Женщины XV века
Женщины XVI века